

Пайн-Ридж — місто, штат Алабама
 Пайн-Ридж — місто, штат Південна Кароліна
 Пайн-Ридж — переписна місцевість в окрузі Цитрус, штат Флорида
 Пайн-Ридж — переписна місцевість в окрузі Колльєр, штат Флорида
 Пайн-Ридж — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Пайн-Ридж — переписна місцевість, штат Південна Дакота
 Пайн-Ридж — індіанська резервація племені оглала, штат Південна Дакота.